Втора́я Влади́мирская улица — улица, расположенная в Восточном административном округе города Москвы на территории районов Перово и Новогиреево.

История 
Названа 30 августа 1950 года по названию Владимирского посёлка, который располагался на этом месте. Посёлок получил название по Владимирскому шоссе (ныне шоссе Энтузиастов).

Расположение 
Вторая Владимирская улица проходит через два района — Перово и Новогиреево. На севере пересекается с шоссе Энтузиастов, на юге Вторая Владимирская улица переходит в улицу Новотетёрки.
Имеет перекрёстки с улицами Металлургов, Братской, Утренней, Перовской и Кусковской, а также с Федеративным и Зелёным проспектами.

Здания и сооружения 

Всего по Второй Владимирской улице зарегистрировано 166 домов.

По нечётной стороне:
 Дом 1/66 — Жилой дом в стиле постконструктивизма. Построен в 1936 или 1938 году. Архитекторы Г. С. Гурьев-Гуревич, А. М. Зальцман.
 Дом 3 — Здание отделения связи № 111123.
 Дом 11 — Жёлтое многоэтажное жилое здание, именуемое «Яичницей» (за свой пёстрый цвет).
 Дом 17 — Красный блочный жилой дом серии II-05. Сооружён в 1958 году.
 Дом 19 — Бывшее здание детского сада. В настоящее время — административно-офисное здание.
 Дом 29А — Детская городская поликлиника № 17 филиал № 4 ДГП № 7.
 Дом 31А — Городская поликлиника № 69 и травматологический пункт
 Дом 45 — Комплекс высотных жилых зданий в районе станции метро «Перово». Сооружён в 2006 году.
По чётной стороне:
 Дом 14 — Здание пожарной части № 5 УГПС ВАО.
 Дом 22А — Центр образования № 1852.
 Дом 24 — Детский сад № 1547.
 Дом 24А — Детский сад № 1908 — Центр развития ребёнка.
 Дом 30, корпус 1 — Стоматологическая поликлиника № 22. Здание 1965 года постройки.
 Дом 56 — Детская художественная школа № 5. Здание 1963 года постройки.

Инфраструктура и предприятия 
 Поликлиники: детская № 17 и поликлиника № 69 (с травматологическим пунктом).
 Детские сады: № 1547 и № 1908.
 Школы: ГБОУ ЦО № 1852 и художественная школа № 5.
 Социально-правовые предприятия: Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по г. Москве в ВАО (Вторая Владимирская, 46/2).
 Рестораны и кафе: «Ньокки», «Итальянское кафе».
 Аптечные пункты: Гомеопатическая аптека № 4/87 ГУП «Столичные аптеки» (Вторая Владимирская, 21/9).
Кусковский завод консистентных смазок  - производство специальных пластичных смазок, прожировочных составов и химической продукции для железнодорожного транспорта. (2-я Владимирская, 64).

Транспорт

Автобусное движение 
На 2-й Владимирской улице расположено 6 автобусных остановок (с севера на юг):
 «Гомеопатический центр» — 7, 125, 141, н4
 «Улица Металлургов» — 141, 620, н4
 «Поликлиника № 69» — 141, 620, н4
 «Метро „Перово“» в сторону юга — 7, 314, 617, 620, 842, в сторону севера — 141, 620, н4; пересадка на остановку автобуса т77, пересадка на станцию метро ()
 «2-я Владимирская ул.» в сторону севера — 7, 314, 617, 620, 787, 842, пересадка на остановку автобуса т53; в сторону юга — 36, 314, 254, 617
 «Кусково» (в сторону Шоссе Энтузиастов) — 36, 254, 314, 617
Маршруты автобусов:
 7: Станция Перово —  — Новогиреевская улица — 
 36: Платформа Новогиреево —  — / — 
 125: Улица Молостовых — / —  — / — Красноказарменная площадь
 141: Улица Молостовых —  — / —  — 
 254: Улица Молостовых — Платформа Новогиреево — / — 
 314: Станция Перово —  —  — 
 617: Ивановское —  —  — Станция Перово
 620: Улица Молостовых —  — 
 787: Станция Перово —  — Платформа Новогиреево — 9-й микрорайон Кожухова
 842: Платформа Новогиреево —  — Станция Перово
 н4: Новокосино —  —  —  — / —  — / —

Метрополитен 
 Станция метро  (вестибюль станции расположен под перекрёстком 2-й Владимирской улицы и Зелёного проспекта)

Железнодорожный транспорт 
Станция Кусково Горьковского направления МЖД расположена южнее улицы на улице Новотетёрки.

Примечания

Ссылки 
 Вторая Владимирская улица
 Индексы домов по Второй Владимирской улице

Улицы Москвы, названные в честь городов